Obsjtina Nova Zgora (bulgariska: Община Нова Згора) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sliven, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Nova Zgora delas in i:
 Asenovets
 Banja
 Djadovo
 Ezero
 Elenovo
 Zagortsi
 Kamenovo
 Karanovo
 Konovo
 Korten
 Ljubenets
 Ljubenova machala
 Mlekarevo
 Novoselets
 Omartjevo
 Pet mogili
 Pitovo
 Radetski
 Stoil vojvoda
 Sdievo
 Brjastovo
 Bjal kladenets
 Sbrano
 Bogdanovo
 Sdijsko pole
 Polsko Pdarevo

Följande samhällen finns i Obsjtina Nova Zgora:

 Nova Zagora

Trakten runt Obsjtina Nova Zgora består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Nova Zgora är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sliven (region)